Ка́ллахан () — фамилия ирландского происхождения, англизированная версия ирландской фамилии Ó Ceallacháin.

 Каллахан, Билл (род. 1966) — американский певец и поэт-песенник.
 Каллахан, Гарри (1912—1999) — американский фотограф и педагог.

 Вымышленные носители
 Гарри Каллахан (Грязный Гарри) — герой полицейских боевиков.

Примечания